В парному розряді жіночого тенісного турніру Gaz de France Stars 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Емілі Луа і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Міхаелла Крайчек і Агнеш Савай 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

Відсутня
 Емілі Луа /  Катарина Среботнік (чемпіонки)

 Елені Даніліду /  Дженніфер Расселл (чвертьфінал)
 Марія Елена Камерін /  Нурія Льягостера Вівес (півфінал)
 Мара Сантанджело /  Роберта Вінчі (чвертьфінал, ritiro)

Основна сітка

Посилання 

Gaz de France Stars